Glädjehuset kan avse

 Glädjehuset (TV-program) – ett underhållningsprogram i Sveriges Television 1984, en uppföljare till Nöjesmaskinen.  
 Glädjehuset (musikklubb) – ett nöjesetablissemang i Stockholm under 1980-talet, beläget i den byggnad på Holländargatan som tidigare hade varit Stockholms universitets kårhus.
 Teater Glädjehuset – en fristående teater i Malmö åren 1993–1996.